Czarne złoto – opowiadanie Aleksieja Tołstoja
 czarne złoto – określenie używane dla ropy naftowej
 czarne złoto – określenie używane dla węgla kamiennego
 czarne złoto – określenie używane dla omułków jadalnych, jako produktu spożywczego, pochodzących z holenderskich hodowli

 Film
 Czarne złoto (Black Gold, 1962) – film przygodowy (reż. Leslie H. Martinson)
 Czarne złoto (reż. Stanisław Dülz, 1980) – 7. odc. polskiego serialu animowanego Bolek i Lolek wśród górników
 Czarne złoto (Gentle Ben 2: Danger on the Mountain, 2003) – film familijny (reż. David S. Cass Sr.)
 Czarne złoto (Black Gold, reż. Marc James Francis, Nick Francis, 2006) – brytyjski film dokumentalny o kawie z Etiopii i Sprawiedliwym handlu
 Czarne złoto (reż. Jeta Amata, 2011) – nigeryjski dramat społeczny o rabunkowej eksploatacji złóż ropy naftowej w delcie Nigru
 Czarne złoto (reż. Jean-Jacques Annaud, 2011) – francuski dramat społeczny o młodym księciu arabskim w czasie boomu naftowego w latach 30. XX w.

 Muzyka
 Czarne złoto – album hip-hopowy, nagrany przez m.in. O.S.T.R., Tede, Eldo